Двенадцать (фильм, 2010) —- художественный фильм Джоэла Шумахера, экранизация одноимённого романа Ника Макдонелла.
 12 (фильм) — фильм 2007 года режиссёра Никиты Михалкова, ремейк драмы  «12 разгневанных мужчин»